Aequidens — рід риб родини цихлові (Cilchlidae).

У 1983 році д-р Свен О. Кулландєр (Dr. Sven O. Kullander) зробив ревізію роду Cichlasoma, потім взявся за рід Aequidens. У результаті чого багато видів були виведені в інші роди:

 Bujurquina Kullander 1986
 Cleithracara Kullander & Nijssen 1989
 Guianacara Kullander & Nijssen 1989
 Krobia Kullander & Nijssen 1989
 Laetacara Kullander 1986
 Tahuantinsuyoa Kullander 1986

Як і з Cichlasoma був створений тимчасовий рід  'Aequidens'  для видів, які виведені з роду Aequidens і, по тій чи іншій причині, не ввійшли в жоден із описаних родів.

У червні 2009 6 видів з тимчасового роду  'Aequidens'  були переведені в новий рід Andinoacara Musilova, Z., Rican, O. & Novak, J., 2009

Види 
Рід налічує 20 видів.

 Aequidens chimantanus Inger 1956 — акара Хіманта
 Aequidens diadema (Heckel 1840)
 Aequidens epae Kullander 1995
 Aequidens gerciliae Kullander 1995
 Aequidens hoehnei (Miranda Ribeiro 1918) — акара Хохне
 Aequidens mauesanus Kullander 1997
 Aequidens metae Eigenmann 1922 — акара Мета
 Aequidens michaeli Kullander 1995
 Aequidens pallidus (Heckel 1840)
 Aequidens paloemeuensis Kullander & Nijssen 1989
 Aequidens patricki Kullander 1984 — вишнева акара Патріка
 Aequidens plagiozonatus Kullander 1984 — лаплатська акара
 Aequidens potaroensis Eigenmann 1912
 Aequidens rondoni (Miranda Ribeiro 1918)
 Aequidens tetramerus (Heckel 1840)
 Aequidens tubicen Kullander & Ferreira 1990
 Aequidens viridis (Heckel 1840) — акара Каскудо
 Aequidens sp. «Jenaro Herrera»
 Aequidens sp. «Maracaibo»
 Aequidens sp. «Rio Atabapo»

Старі (переглянуті) назви 
 Aequidens awani див. Aequidens viridis (Heckel 1840)
 Aequidens biseriatus див. Andinoacara biseriatus (Regan 1913)
 Aequidens coeruleopunctata див. Andinoacara coeruleopunctata (Kner & Steindachner 1863)
 Aequidens curviceps Ahl, 1924 див. Laetacara curviceps (Ahl, 1924)
 Aequidens dorsiger (червоногруда) див Laetacara dorsiger Heckel, 1840
 Aequidens guaporensis Haseman, 1911 див. Aequidens viridis (Heckel 1840)
 Aequidens guianensis Regan, 1905 див. Krobia guianensis (Regan 1905)
 Aequidens flavilabris Cope, 1870 див Laetacara flavilabris (Cope 1870)
 Aequidens hercules Allen, 1942 див. Crenicara punctulatum (Günther 1863)
 Aequidens itanyi (дельфін) див. Aequidens guianensis Regan, 1905
 Aequidens latifrons див. Andinoacara latifrons (Steindachner, 1879)
 Aequidens mariae див. Bujurquina mariae
 Aequidens maronii Steindachner, 1882 див. Cleithracara maronii (Steindachner 1881)
 Aequidens paraguensis див. Bujurquina paraguensis Eigenmann-Kennedy, 1903
 Aequidens portalegrensis Hensel, 1870 див. Cichlasoma portalegrense (Hensel 1870)
 Aequidens pulcher див. Andinoacara pulcher (Gill, 1858)
 Aequidens rivulatus див Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) - зелений терор
 Aequidens sapayensis див. Andinoacara sapayensis (Regan, 1903)
 Aequidens syspilus див. Bujurquina syspilus
 Aequidens thayeri Steindachner, 1875 див. Laetacara thayeri (Steindachner 1875)
 Aequidens vittata див. Bujurquina vittata
 Aequidens zamorensis див. Bujurquina zamorensis
 Aequidens sp. «Goldsaum» див. Andinoacara sp. «Goldsaum» (Еквадор — Північ Перу)
 Aequidens sp. «Silbersaum» див. Andinoacara sp. «Silbersaum» (Перу)

Примітки

Джерела
 

Cichlasomatinae
Роди риб